Тегеран ():

 Тегеран — столица и крупнейший город Ирана.
 Тегеран — остан в Иране.
 Большой Тегеран — крупная городская агломерация в Иране.

В искусстве 
 «Тегеран» — роман советского писателя Гарегина Севунца.
 «Тегеран» — израильский телесериал.

См. также 
 Тегеран-43